Vigerslev Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Vigerslev Sogn (Københavns Kommune)
 Vigerslev Sogn (Nordfyns Kommune)